Полинери () или катаревуса Полинерион (Πολυνέριον) може да се отнася за:

 Лишен, на гръцки от 1927 година Полинери, село в дем Бук, област Източна Македония и Тракия;
 Полинери, на гръцки до 1927 година Воденско, село в дем Гревена, област Западна Македония.